Натуральне число 717
 717 рік до нашої ери
 717 рік нашої ери